Profil (av italienska profilo, av profilare, rita (av) i profil) avser ytterlinje, kontur. Ordet har ett antal överförda mer specifika betydelser. Profil kan bland annat avse:

 porträtt där en persons ansikte avbildas från sidan, se Ansiktsprofil
 material format så att genomskärningen har en speciell form, lika över hela materialets längd, se Profil (byggteknik)
 stålbalkar med standardiserad profil, se Normalprofil (byggteknik)
 karakterisering av sannolika gärningsmän avsedd att minska antalet misstänkta vid brottsutredningar, se Gärningsmannaprofilering
 regler avsedda att ge enhetligt utseende för dokument och trycksaker producerade inom en organisation, bland annat vad avser användning av organisationens logotyp, se Grafisk profil

Produktnamn 
 Profil, österrikisk nyhetstidning
 Profil, norsk litterär tidskrift
 RFSU Profil, en kondom tillverkad av latex

Se även 
 Profilograf, en mätbil som mäter skicket på vägbeläggningar och fartgupp